Ланглуа́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Ланглуа, Альбер (1934—2020) — канадский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1958—1960).
 Ланглуа, Амедей Жером (1819—1890) — французский политический деятель.
 Ланглуа, Анри (1914—1977) — французский энтузиаст кино.
 Ланглуа, Анабель (род. 1981) — канадская фигуристка-парница.
 Ланглуа, Жан Шарль (1789—1870) — французский художник-баталист.
 Ланглуа, Жером Мартен (1779—1838) — французский художник, ученик Давида.
 Ланглуа, Ипполит (1839—1912) — французский генерал, сенатор; член Французской академии.
 Ланглуа, Франсуа (1589—1647) — французский гравёр, издатель.
 Ланглуа, Шарль Виктор (1863—1929) — французский историк.
 Ланглуа, Эсташ Гиацинт (1777—1837) — французский художник, гравёр и скульптор, прозванный «нормандским Калло».